Hrvatska:
 Banfi, naseljeno mjesto u sastavu općine Štrigova u Međimurskoj županiji 
 Dvorac Banfi, jednokatna građevina iz 14. stoljeća u naselju Banfi (Međimurska županija)

Italija:

Antonio Banfi (1886 – 1957), talijanski filozof i političar
Vidi i:
 Bánffy (Banići), srednjovjekovna hrvatsko-ugarska plemićka obitelj